Deze pagina geeft een overzicht van de Karpin-Galicia-wielerploeg in 2007.

Wielerploeg in 2007
2007